Бензоат марганца — неорганическое соединение,
соль марганца и бензойной кислоты
с формулой Mn(CHCOO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Бензоат марганца образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава Mn(CHCOO)•n HO, где n = 1, 3 и 4.

Литература 
 

марганца